Владимир Костицын:
 Костицын, Владимир Александрович (1883—1963) — член РСДРП, учёный-математик, астрофизик, эколог-теоретик, политический деятель.
 Костицын, Владимир Ильич (род. 1945) — российский геофизик, первый проректор Пермского госуниверситета (1992—2002).